Patriarch steht für:

Patriarch (von griechisch πατριάρχης, - Erster unter den Vätern bzw. Stammesführer, oder Führer des Vaterlandes, also der Führer (Erste) einer von Männern (Vätern) dominierten Gemeinschaft; von πατήρ, patér „der Vater“ und αρχης - Erster, Führer, zurückgehend auf αρχή, arché -  u. a. Spitze, Anfang) hat verschiedene Bedeutungen:

 Männliches Oberhaupt einer Familie oder einer Gruppe, die sich durch familienähnliche soziale Bande auszeichnet, siehe Patriarchat (Soziologie)

 Judentum, Christentum und Islam: Einer der biblischen Erzväter

 Patriarch, das Kirchenoberhaupt in verschiedenen, insbesondere christlichen Kirchen

 Palästinisches Judentum: Vorsitzender (Nasi) des Sanhedrin zur Römerzeit, siehe Patriarchat (jüdisch)

 Buddhismus: Oberhaupt einer Traditionslinie, insbesondere im chinesischen Chan und in Japan im Zen, deren erster Patriarch der Inder Bodhidharma war

 Patriarch, Übersetzung der Bezeichnung „Sangharaja“ für die ältesten und führenden Mönche im Theravada

 Patriarch im japanischen Jōdo-Shinshū

 Patriarch (Band), belgische Metal-Band (ab 1983)

Siehe auch:
 Liste buddhistischer Patriarchen (verschiedene Richtungen)

 Patriarchat (Begriffsklärung)